Anvar Gafurov – ex calciatore uzbeko
 Bobodžan Gafurov – politico e storico sovietico
 Husniddin Gafurov – calciatore uzbeko